Vickers (bedrijf), een Brits bedrijf, bekend van de productie van onder meer wapens en vliegtuigen
Vickershardheid, een methode om de hardheid van metalen te meten

Vickers